Reichsstraße – niemieckie określenie drogi cesarskiej w czasach średniowiecza
 Reichsstraße – rodzaj drogi w Austrii, funkcjonujący w latach 1867–1918
 Reichsstraße – rodzaj drogi w III Rzeszy
 Reichsstraße – ulica w Berlinie
 Reichsstraße – dawna nazwa ulicy Fritz-Löffler-Straße w Dreźnie
 Reichsstraße – ulica w Lipsku

Zobacz też 
 Reichsweg
 Rijksweg
 Riksväg
 Riksvei
 Valtatie